Chipo peut faire référence à :

Prénom 

Chipo est un prénom féminin zimbabwéen notamment porté par :
 Chipo Chung (née en 1977), actrice et militante zimbabwéenne ;
  (née en 1984), joueuse zimbabwéenne de cricket ;
  (née en 1992), joueuse zimbabwéenne de cricket.

Toponymes 

 , rivière vénézuélienne ;
 , plusieurs rivières sud-américaines.

Autres 

 la chipolata, saucisse française ;
 Youssef Chippo (né en 1973), footballeur international marocain.

Homonymie de prénom
Prénom africain
Prénom féminin
Homonymie de toponyme